Wieschebrink ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wieschebrink (1818–1884), deutscher Historien- und Genremaler 
 Heinrich Wieschebrink (1852–1885), deutscher Genre- und Porträtmaler